Reprezentacja Rumunii w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Rumunii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.
Obecnie trenerem reprezentacji jest Gheorghe Tadici. Reprezentacja Rumunii wystąpiła po raz pierwszy na Igrzyskach Olimpijskich w 1976 w Montrealu, zajmując wówczas 4 miejsce, co jest najlepszym wynikiem w jej historii.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Aktualny skład na ME 2014

Najbardziej utytułowane zawodniczki 
 Ramona Farcău
 Ionela Stanca
 Valentina Ardean-Elisei
 Carmen Amariei

Przypisy 

Piłka ręczna w Rumunii
Rumunia
Rumuńskie reprezentacje narodowe